Die Carol Weymuller Open 2022 fanden vom 20. bis 24. April 2022 in Brooklyn, New York City, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Siegerin der letzten Austragung im Jahr 2020 war Nouran Gohar, die nicht erneut antrat. Im Finale setzte sich die topgesetzte Rowan Elaraby gegen die an Position sechs gesetzte Sivasangari Subramaniam mit 11:7, 6:11, 11:9 und 11:6 durch.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Akanksha Salunkhe einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 51.250 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022
PSA World Tour der Damen 2021/22
Sportveranstaltung in Brooklyn